La Libertad megye, Peru
La Libertad megye, Salvador